Čakanovce může znamenat:

 Čakanovce (okres Košice-okolí) – obec na Slovensku v okrese Košice-okolí,
 Čakanovce (okres Lučenec) – obec na Slovensku, v okrese Lučenec v Banskobystrickém kraji.